Paranhos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Paranhos (Amares)
 Paranhos (Porto)
 Paranhos (Seia)

in Brasilien:
 Paranhos (Mato Grosso do Sul)